Vanhakylä kan syfta på:

 Vanhakylä – en by i Pernå kommun, Nyland, se Gammelby, Pernå
 Vanhakylä – en by i Tusby kommun, Södra Finlands län, se Gammelby, Tusby